Темирбулатова Сапияханум Муртузалиевна — учёный даргиновед, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник отдела лексикологии и лексикографии ИЯЛИ ДНЦ РАН. Как специалист по даргинским диалектам опубликовала первое монографическое исследование одного из ранее не изученных и самых отдаленных диалектов даргинского языка — хайдакского.

Биография 
С.М. Темирбулатова родилась 3 июня 1947 года в селе Санчи Кайтагского района ДАССР.

Учёба 
После окончания школы, поступила в Дагестанский государственный университет. В 1971 году с отличием окончила филологический факультет ДГУ. В 1979 году окончила аспирантуру при Дагестанском филиале Академии наук СССР.

Трудовая деятельность 
После окончания вуза работала учительницей русского языка и литературы в Санчинской средней школе Кайтагского района ДАССР (1971–1975).

Примечания

Публикации 
 Хайдакский диалект даргинского языка. Махачкала, 2004.
 Отраслевая лексика даргинского языка. Монография Махачкала ИЯЛИ ДНЦ РАН 2008 г.

Лингвисты России
Женщины-лингвисты
Дагестановеды
Даргиноведы
Сотрудники Дагестанского научного центра РАН
Выпускники филологического факультета Дагестанского государственного университета